Dedet ist der Familienname von:

 Christian Dedet (* 1936), französischer Schriftsteller
 Yann Dedet (* 1946), französischer Filmeditor